Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Laurens (Laurens County) :
Comté de Laurens, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
Comté de Laurens, situé dans l'État de Géorgie.